Le Pays Vitryat est un pays au sens de l'aménagement du territoire. C'est un échelon de coopération entre collectivités locales, issu de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du , complétée par la loi du  dite loi Voynet.

Territoire 
Le Pays Vitryat reprend pour l'essentiel les contours de l'arrondissement de Vitry-le-François. Il est composé de 12 communautés de communes et de quatre communes indépendantes :
 Communauté de communes du Bocage Champenois
 Communauté de communes de Champagne et Saulx
 Communauté de communes des Côtes de Champagne
 Communauté de communes Marne et Orconte
 Communauté de communes du Mont Morêt
 Communauté de communes du Perthois
 Communauté de communes des Quatre Vallées
 Communauté de communes de Saint Amand sur Fion
 Communauté de communes Saulx et Bruxenelle
 Communauté de communes des Trois Rivières
 Communauté de communes de Val de Bruxenelle
 Communauté de communes de Vitry le François
 Couvrot
 Gigny-Bussy
 Merlaut
 Vanault-le-Châtel

Voir aussi 
 Pays (aménagement du territoire)
 Intercommunalités de la Marne

Références 

Pays du Grand Est